Pilotto ima više značenja:
 Pilotto, Venezia
 Pilotto, Vicenza